Hirose (jap. ) bezeichnet:

 eine Stadt in der Präfektur Miyazaki: Hirose (Miyazaki) (heute: Miyazaki (Miyazaki))
 eine Stadt in der Präfektur Shimane: Hirose (Shimane) (heute: Yasugi)
 eine Stadt in der Präfektur Yamaguchi: Hirose (Yamaguchi) (heute: Iwakuni)
 ein Lehen mit Hauptstadt in Hirose, Shimane: Hirose (Han)
 einen Asteroiden: (1612) Hirose
 ein Unternehmen: Hirose Electric
 den Hirose-Schrein in Nara, einer der  22 Schreine

Hirose in verschiedenen Schreibweisen ist der Familienname folgender Personen:

 Akira Hirose (1941–2017), japanisch-kanadischer Physiker
 Ayako Hirose (* 1969), japanische Tennisspielerin
 Eriko Hirose (* 1985), japanische Badmintonspielerin
 Hirose Gen (1904–1996), japanischer Unternehmer
 Hirose Gyokusō (1807–1863), japanischer neokonfuzianischer Gelehrter, Dichter und Pädagoge
 Hayato Hirose (* 1974), japanischer Komponist und Dirigent
 Hideo Hirose (1909–1981), japanischer Astronom
 Hideyuki Hirose (* 1989), japanischer Sprinter
 Katsusada Hirose (* 1942), japanischer Politiker
 Kei Hirose (* 1995) japanischer Fußballspieler
 Keiji Hirose (* 1973), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Keizo Hirose († 1971), japanischer Gründer von Hirose Electric
 Kenichi Hirose (1964–2018), japanischer Physiker, Sektenmitglied und Terrorist
 Kenta Hirose (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Hirose Kō (1921–2006), japanischer Maler
 Kōji Hirose (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Osamu Hirose (* 1965), japanischer Fußballspieler
 Rikuto Hirose (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Ryo Hirose (* 2000), japanischer Skilangläufer
 Ryōhei Hirose (1930–2008), japanischer Komponist
 Hiroses Saihei (1828–1914), japanischer Unternehmer
 Satoshi Hirose (* 1976), japanischer Radrennfahrer
 Shigeo Hirose (* 1947), japanischer Erfinder und Ingenieur
 Suzu Hirose (* 1998), japanische Schauspielerin und ein Model
 Hirose Takeo (1868–1904), japanischer Marineoffizier
 Hirose Tansō (1782–1856), japanischer neokonfuzischer Gelehrter, Pädagoge und Schriftsteller
 Tomoyasu Hirose (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Tomoyuki Hirose (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Toshiaki Hirose (* 1981), japanischer Rugby-Union-Spieler